Brunnbauer  steht für
 Ulf Brunnbauer, österreichischer Historiker

 Brunnbauer (Burgkirchen an der Alz), aufgehobener Gemeindeteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunnbauer (Ering), Gemeindeteil von Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern